Michaił Żukow (1892–1944) – radziecki polityk
 Michaił Żukow (ur. 1985) – rosyjski hokeista